— японский лёгкий крейсер, головной корабль одноимённого типа.

Строительство 

Крейсер «Тэнрю» был заложен на стапеле Морского арсенала в Йокосуке 7 мая 1917 года. Спущен на воду 11 марта 1918 года.

На ходовых испытаниях 26 мая 1919 года у Татэямы крейсер на мерной миле развил 34,206 узла при водоизмещении 3530 тонн и мощности силовой установки в 59844 лошадиных сил, показав тем самым результат лучше проектного (33 узла).

Однако из-за повреждения в ходе испытаний ротора левой паровой турбины «Тэнрю» вступил в строй лишь 20 ноября того же года, на полгода позже, чем заложенный позднее однотипный «Тацута».

История службы

Командиры 
 20.7.1918 — 20.11.1920 капитан 1 ранга (тайса) Кандзо Какуто ();
 20.11.1920 — 1.12.1921 капитан 1 ранга (тайса) Тэйдзиро Мурасэ ();
 1.12.1921 — 29.5.1922 капитан 1 ранга (тайса) Нориёси Ёкоо ();
 29.5.1922 — 1.12.1922 капитан 1 ранга (тайса) Тацудзо Кавамура ();
 1.12.1922 — 15.10.1923 капитан 1 ранга (тайса) Хадзимэ Мацусита ();
 15.10.1923 — 1.12.1924 капитан 2 ранга (тюса) Синъити Огури ();
 1.12.1924 — 20.10.1925 капитан 1 ранга (тайса) Ёсио Такита ();
 20.10.1925 — 1.12.1925 капитан 1 ранга (тайса) Симпэй Кида ();
 1.12.1925 — 1.11.1926 капитан 1 ранга (тайса) Исао Монаи ();
 1.11.1926 — 15.11.1927 капитан 1 ранга (тайса) Сэйсити Ямагути ();
 15.11.1927 — 10.12.1928 капитан 1 ранга (тайса) Сигэру Кикунэ ();
 10.12.1928 — 20.8.1929 капитан 1 ранга (тайса) Ёрио Савамото ();
 20.8.1929 — 1.11.1929 капитан 1 ранга (тайса) Ибо Такахаси ();
 1.11.1929 — 1.12.1930 капитан 1 ранга (тайса) Ёсио Хатия ();
 1.12.1930 — 15.11.1932 капитан 1 ранга (тайса) Кэнсукэ Мадарэмэ ();
 15.11.1932 — 1.11.1933 капитан 1 ранга (тайса) Минору Таюи ();
 1.11.1933 — 25.5.1934 капитан 1 ранга (тайса) Масао Канадзава ();
 25.5.1934 — 15.11.1934 капитан 1 ранга (тайса) Тору Идзава ();
 15.11.1934 — 21.11.1935 капитан 1 ранга (тайса) Суэаки Касуга ();
 21.11.1935 — 15.2.1936 капитан 1 ранга (тайса) Митиаки Камата ();
 15.2.1936 — 10.11.1936 капитан 1 ранга (тайса) Кюхати Кудо ();
 10.11.1936 — 2.8.1937 капитан 1 ранга (тайса) Кандзи Угаки ();
 2.8.1937 — 15.12.1938 капитан 1 ранга (тайса) Косо Абэ ();
 15.12.1938 — 15.11.1939 капитан 1 ранга (тайса) Саданао Ямадзаки ();
 15.11.1939 — 15.10.1940 капитан 1 ранга (тайса) Дзэнсукэ Каномэ ();
 15.10.1940 — 28.8.1941 капитан 1 ранга (тайса) Юдзи Такахаси ();
 28.8.1941 — 5.6.1942 капитан 1 ранга (тайса) Мицутаро Гото ();
 5.6.1942 — 5.12.1942 капитан 1 ранга (тайса) Симпэй Асано ();
 5.12.1942 — 18.12.1942 капитан 1 ранга (тайса) Мицухара Уэда ();

Примечания

Использованная литература и источники

Источники 
 
 
 

Лёгкие крейсера типа «Тенрю»